Korea Sevens 2022 – piąta edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Korea Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 12–13 listopada 2022 roku na Namdong Asiad Rugby Field w Inczon będąc drugim turniejem sezonu 2022.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Namdong Asiad Rugby Field zawody były drugim turniejem sezonu 2022 i wzięło w nich udział osiem reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na dwie czterozespołowe grupy, po czym czwórka najlepszych awansowała do półfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate. Po wcześniejszym zawieszeniu Sri Lanki w prawach członka Asia Rugby zespół ten powrócił do rozgrywek. Turniej był transmitowany w Internecie.

Finał, w którym triumfowali reprezentanci Hongkongu, zakończył się skandalem, bowiem organizatorzy odegrali przed meczem Glory to Hong Kong (związany z protestami z lat 2019–2020) zamiast Marsza ochotników – oficjalnego hymnu ChRL. Kontynentalna federacja oraz koreański związek opublikowali następnie oficjalne przeprosiny. Po 37 punktów w zawodach zdobyli Shan Changshun i Robert Sproul, zaś czterech zawodników zdobyło po pięć przyłożeń.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

T2
Korea Sevens
2022 w Korei Południowej